Ronchesi – abitanti di Ronchi dei Legionari
Ronchesi – abitanti di Ronco Biellese
Ronchesi – abitanti di Ronco Briantino
Ronchesi – abitanti di Ronco Canavese
Ronchesi – abitanti di Ronco Scrivia
Ronchesi – abitanti di Ronco sopra Ascona